Samardžić ist der Familienname folgender Personen:

 Ayline Samardžić (* 2002), Schweizer Tennisspielerin
 Lazar Samardžić (* 2002), serbisch-deutscher Fußballspieler
 Ljubiša Samardžić (1936–2017), jugoslawischer bzw. serbischer Schauspieler und Regisseur
 Miral Samardžić (* 1987), slowenischer Fußballspieler
 Slobodan Samardžić (* 1953), serbischer Politiker und ehemaliger Minister für das Kosovo
 Željko Samardžić (* 1955), serbischer Sänger